Wilhelm Pawlik ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Pawlik (Musiker) (1866–1922), österreichischer Dirigent, Komponist und Musikpädagoge
 Wilhelm Pawlik (Gewerkschafter) (1900–1968), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD)